Ескола Антс (1908—1989) — естонський актор та співак. Народний артист СРСР.
 Олев Ескола (1914—1990) — естонський актор. Заслужений артист Естонської РСР.
 Пентті Ескола (1883—1964) — фінський геолог і петрограф, член Академії Фінляндії.
 Сейкко Ескола (* 1933) — фінський історик.
 Хосеп Ескола (1914—1998) — іспанський футболіст і тренер. Чемпіон Іспанії (1945 й 1948).
 Ялмарі Ескола (1886—1958) — фінський легкоатлет. Срібний призер Олімпійських ігор-1912.
 Сальвадор Ескола Арімані (1854—1905) — іспанський художник.

 Ескола — село в складі містечка Каннус провінції Центральна Пог'янмаа Фінляндії.